El término superestructura tiene varios significados, y puede corresponder a los artículos de Wikipedia que se indican seguidamente:

 Superestructura, en ingeniería, parte superior de un conjunto estructural.
 Superestructura, concepto marxista.

 Superestructura,En lingüística:es un tipo de texto con un esquema organizativo distinto para cada uno.La superestructura es el armazón, esqueleto de cada texto.